Ласло Надь ():
 Ласло Надь (1925 — 1978) — угорський поет.
  (1927 — 2005) — угорський фігурист.
  (1948) — словацький політик.
 Ласло Надь (1949) — угорський футболіст, нападник, олімпійський чемпіон.
 Ласло Надь (1981) — угорський гандболіст.

Подвійне прізвище:
 Ласло Мохой-Надь (1895—1946) — угорський художник, теоретик фото- і кіномистецтва, журналіст.